Rezaei ist der Familienname folgender Personen:

 Alireza Rezaei (* 1976), iranischer Ringer
 Ghasem Rezaei (* 1985), iranischer Ringer
 Kaveh Rezaei (* 1992), iranischer Fußballspieler
 Moezeddin Seyed Rezaei (* 1979), iranischer Radrennfahrer
 Mostafa Seyed Rezaei (* 1984), iranischer Radrennfahrer
 Rahman Rezaei (* 1975), iranischer Fußballspieler
 Sheys Rezaei (* 1984), iranischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Rezai
 Reza
 Riza